José Cláudio Pereira Neto (Apucarana, 15 de agosto de 1952 - Maringá, 16 de setembro de 2003) foi um bacharel em direito e político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT). Foi eleito prefeito do município de Maringá no ano 2000, sendo o primeiro prefeito do PT de Maringá.

Vida 
Formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) (inciou o curso em Dourados, MS). A partir da formatura retornou ao município de Maringá onde vivia desde 1964. Nunca exerceu a profissão, foi vidraceiro, em uma ironia do destino chegou a colocar vidros no prédio do Paço Municipal de Maringá (Prefeitura de Maringá). Abriu uma pequena empresa no ramo de colchões.

Começou na militância politica na década de 1970 foi eleito presidente da União Maringaense dos Estudantes Secundaristas (UMES) em 1974, 1975 e em 1977 assumiu a presidência da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas (UPES).

Em 1991 filiou-se ao PT (Partido dos Trabalhadores) onde foi em 1993 e 1995 presidente do Diretório Municipal. Disputou as eleições municipais de 1996 que perdeu, com 10.540 votos. Disputou novamente as eleições  municipais em 2000 recebeu 40.633 votos no primeiro turno, ganhou no segundo turno com 107.320 votos do concorrente Dr. Batista.

Morte 
Morreu às 11h30, de 16 de setembro de 2003 em sua casa. Ele tinha câncer no intestino a causa da morte foi disfunção de múltiplos órgãos. Cerca de 19 dias antes, seu pai veio a falecer de infarto que segundo pessoas próximas da família abalou seu estado já delicado. Conseguiu um recorde eleitoral no município após receber 107.320 votos.

Polêmicas

Críticas ao movimento estudantil 
Quando em 1977 era então presidente da UPES, (União Paranaense dos Estudantes Secundaristas) escreveu manifesto contra manifestações organizadas por movimentos estudantis em outros estados contra o regime militar.

Prefeitos de Maringá
Alunos da Universidade Estadual de Maringá
Membros do Partido dos Trabalhadores
Naturais de Apucarana
Bacharéis em direito do Paraná
Presidentes de organizações estudantis do Brasil